CTN, sigle composé des trois lettres C, T et N, peut faire référence à :
 Cambodian Television Network, une chaîne de télévision cambodgienne ;
 coefficient de température négative, voir thermistance ;
 Centre technique national de Sidi Moussa, centre de formation algérien spécialisé dans le football. 
 comités techniques nationaux, des organismes consultatifs paritaires chargés d'assister la CNAMTS et la CAT-MP ; il existe 9 comités techniques nationaux répartis par branche ou groupe de branches d'activité ;
 Compagnie tunisienne de navigation, une compagnie tunisienne de navigation maritime ;
 convertisseur temps-numérique.

CTN est aussi un code qui peut faire référence à :
 Croatia Airlines, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 , dans le Queensland, en Australie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports